Маро́ль-ле-Бро () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на південний захід від Парижа, 185 км на північний схід від Нанта, 28 км на північ від Ле-Мана.

Історія 

1 січня 2019 року до Мароль-ле-Бро приєднали колишній муніципалітет Діссе-су-Баллон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 962 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2060,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Мароль-ле-Бро на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сарта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сарта